Ubf bzw. UBf steht für:
 Umschlagbahnhof, eine besondere Form des Güterbahnhofs 

U-Bf steht für:
 U-Bahnhof, eine unterirdische Bahnanlage  

UBF steht für:
 Universität-Bibel-Freundschaft
 Universal Boxing Federation

Abkürzung